

Географическое название 
 Уден (Нидерланды) — община в провинции Северный Брабант (Нидерланды)

Фамилия 
 Уден, Мелани (род. 1991) — американская теннисистка.
 Уден, Реми (род. 1996) — французский футболист.
 Уден, Франциск (1673—1752) — французский поэт, иезуит.
 Уден, Фридрих (1754—1823) — российский медик.
 Уден, Цезарь (ок. 1560—1625) — французский лексикограф, грамматик.
 Браганса ван Уден, Франсишку Шавьер Дамиану ди (род. 1949) — португальский военный, политический активист и предприниматель.

См. также 
 Удины
 Робер-Уден, Жан Эжен (1805—1871) — французский иллюзионист.